Garate est un nom d'origine basque et qui signifie « Passage sur la hauteur ». Garate est la graphie moderne et Gárate une variante en graphie traditionnelle.

Patronyme 

Gotzon Garate (1934-2008), philosophe, philologue, linguiste et écrivain basque espagnol ;
 Iban Garate Garmendia, acteur basque espagnol ;
 Jon Garate (1986-), coureur cycliste espagnol. 

 César Gárate (1996-), coureur cycliste péruvien ;
 Le bienheureux Francisco Gárate (1857-1929), frère jésuite basque, Portier de l'Université de Deusto ;
 José Eulogio Gárate (1944-), footballeur argentino-espagnol ;
 Juan Manuel Gárate (1976-), coureur cycliste espagnol ;
 Víctor Gárate, lanceur gaucher de baseball vénézuélien.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme basque